Бируинца (с  — Победа) — название населенных пунктов в Молдавии:

 Бируинца — город в Сынжерейском районе.
 Бируинца — до 1992 года название села Борчаг в Кагульском районе.
 Бируинца (до 1990 года Суворово) — до 1964 года название города Штефан-Водэ.

См. также 
 Победа
 Перемога